Nuffield, villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra situato nell'area sud-orientale della contea dell'Oxfordshire;
Nuffield College, uno dei collegi costituenti l'Università di Oxford;
Nuffield Organisation, casa automobilistica inglese, nata nel 1938 dall'unione della Morris Motor Company, della MG Car Company e della Riley.
Nuffield Universal 4, trattore agricolo a ruote prodotto tra il 1948 e il 1961 dalla Nuffield Organisation.